Abbazia di San Gregorio – abbazia di Morciano di Romagna
 Abbazia di San Gregorio – abbazia di Munster
 Abbazia di San Gregorio – abbazia di Venezia